Reedy (West Virginia), een plaats in de Amerikaanse staat West Virginia
 Reedy (Mid West), een spookdorp in de regio Mid West in West-Australië